Рестоба́р (від  та ) – змішаний тип закладу громадського харчування, місце проведення концертів, танцювальних вечорів, дегустацій та інших масових заходів.

Особливості 
Рестобари працюють у декілька режимів, що чергуються в залежності від часу доби. Серед з них:
 Ресторан – висока якість послуг та широкий асортимент меню.
 Лаунж-кафе – відпочинок під легку, фонову музику.
 Бар-паб – смакування коктейлів та інших напоїв від бармена.
 Караоке-бар – виконання пісень клієнтами закладу під фонограму.
 Клуб (диско) – танці під запальні ритми ді-джеїв.